Juan Pablo Rodríguez (Zapopan, 7 de agosto de 1979) é um futebolista profissional mexicano, que atuava como volante.

Carreira 
Juan Pablo Rodríguez integrou a Seleção Mexicana de Futebol na Copa América de 2001.

Títulos 
Seleção Mexicana
Copa América de 2001: Vice

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do México
Futebolistas do Club Atlas
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos
Futebolistas do Club Santos Laguna
Futebolistas do Club Deportivo Guadalajara
Futebolistas do Club Atlético Monarcas Morelia
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Copa América de 2001